Buhalnița se poate referi la: 

 Buhalnița, Iași
 Buhalnița, Neamț

Vezi și 
 Râul Buhalnița (dezambiguizare)

Toponime românești